El término Tuzla puede referirse a:

Tuzla, ciudad de la República Srpska, en Bosnia y Hercegovina.
Tuzla (distrito), distrito de Estambul, en Turquía.
Cabo Tuzla, cabo del krai de Krasnodar, en Rusia.
Punta Tuzla, cordón litoral del krai de Krasnodar, en Rusia.
Isla Tuzla, isla del estrecho de Kerch, en disputa entre Ucrania y Rusia.
Tuzla (Raión de Tatarbunary), localidad del Raión de Tatarbunary en el Óblast de Odesa, Ucrania.